Inter Club d'Escaldes is een Andorrese voetbalclub uit Escaldes-Engordany. De club werd opgericht in 1978. In het seizoen 2019/20 werd de club voor het eerst in haar historie landskampioen. De club doorbrak hiermee de reeks van concurrent FC Santa Coloma die van 2014 tot 2019 zes keer op rij landskampioen was geworden. In het seizoen 2020/21 werd de club wederom kampioen.

Erelijst
Primera Divisió
 Winnaar (3): 2020, 2021, 2022
 Tweede (0): 
Segona Divisió
 Winnaar (1): 2017
Andorrese voetbalbeker
 Winnaar (1): 2020 
 Finalist (1): 2002
Supercup Andorra
 Winnaar (1): 2020

Eindklasseringen vanaf 1996

|}

Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Inter Club d'Escaldes

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 4.0

Inter Club
Escaldes-Engordany